Das Appaloosa Sport Horse war eine verhältnismäßig junge Pferderasse, entstanden durch die größerwerdende Beliebtheit von Dressur- und Springreiten in US-amerikanischen Reitsportkreisen. Durch das Einkreuzen von Warmblütern plante man mit dem Appaloosa als Basis ein Sportpferd im europäischen Format erzeugen. Genau genommen war das Appaloosa Sport Horse also nichts anderes als ein im Sportpferde-Typ stehender Appaloosa.

Exterieur  
Im Allgemeinen ist das Appaloosa Sport Horse größer und feinliniger als seine Basisrasse. Diese Rasse besitzt einen recht kleinen Kopf, der auf einem kurzen und leicht gebogenen Hals getragen wird. Die Schulter ist schräg, der Rücken kurz bis mittellang und die Hinterhand muskulös. Elegante und kräftige Beine runden das Bild ab. Rassetypisch sind die Farben: Schabracken-, Tiger- und Schneeflockenschecken in den gängigsten Fellfarben. Appaloosatypisch ist auch das gesprenkelte Maul und die weiße Sklera um die Augen.

Interieur  
Wie auch die Appaloosas gelten diese Pferde als sehr ausdauernd, leistungsbereit, trittsicher, gelassen und freundlich.
Durch ihre schwungvollen Gangarten sind diese Pferde ideal für den Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitssport geeignet. Durch die Einkreuzung von Warmblütern ist die gute Eignung als Freizeit- oder Trekkingpferd nicht verloren gegangen.

Zuchtverbände 
Zu Ende Juni 2014 wurde Zuchtverband Appaloosa Sport Horse Association (ApSHA) aufgelöst. Die Registrierung der Pferde übernahm zum Stichtag 1. Juli 2014 die American Warmblood Society & Sporthorse Registry (AWSSR).

Ein weiterer Zuchtverband ist die Appaloosa Sporthorse Registry.

Siehe auch  
 Liste von Pferderassen
 Fellfarben der Pferde
 Genetik der Pferdefarben

Weblinks 

 American Warmblood Society & Sporthorse Registry
 Appaloosa Sporthorse Registry

Einzelnachweise 

Pferderasse